

Біллсвілл — місто, штат Пенсільванія
 Біллсвілл — селище, штат Огайо